Aïn Taoujdat är en ort i Marocko.   Den ligger i regionen Meknès-Tafilalet, i den nordöstra delen av landet,  km öster om huvudstaden Rabat. Aïn Taoujdat ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Aïn Taoujdat är platt norrut, men söderut är den kuperad. Terrängen runt Aïn Taoujdat sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km sydväst om Aïn Taoujdat. Runt Aïn Taoujdat är det ganska tätbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer. Aïn Taoujdat är det största samhället i trakten. Trakten runt Aïn Taoujdat består till största delen av jordbruksmark.

Medelhavsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är augusti, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är november, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Meknès-Tafilalet